Bison – program do generowania parserów
 Bison – rodzaj ssaków wołowatych (żubr i bizon)
 Bison – niemieckie działo samobieżne z okresu II wojny światowej na podwoziu czołgu Panzerkampfwagen I
 Bison – niemieckie działo samobieżne z okresu II wojny światowej na podwoziu czołgu Panzerkampfwagen II
 Bison – francuski niszczyciel typu Guepard (2400 ton) z okresu II wojny światowej
 Bison – kanadyjski kołowy transporter opancerzony

Miejscowości w USA 
 Bison – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Rush
 Bison – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins
 Bison – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garfield

Gminy w USA 
 Bison (ang. Bison Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins

Zobacz też 
 Bizon amerykański